Ай-Пунигль (устар. Ай-Пун-Игль) — река в России, протекает по Сургутскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 8 км по левому берегу реки Энтль-Пунигль. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200047390.

Примечания 

Бассейн Большого Югана
Реки Сургутского района